Хе́лга Да́нцберга (; 18 ноября 1941, Рига, Рейхскомиссариат Остланд — 17 ноября 2019) — советская и латвийская актриса.

Биография 
Хелга Данцберга родилась 18 ноября 1941 года в Риге.

Окончила 1-ю Рижскую среднюю школу (1960), актёрскую студию Театра Дайлес и режиссёрское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1984).

Актриса Валмиерского драматического театра (1962—1963), Лиепайского государственного театра (1963—1973), Латвийского Национального театра (последние годы актриса за штатом).

В кино с 1961 года. Снималась в фильмах режиссёров Рижской киностудии.

Была замужем за композитором Имантом Калныньшем. Дочь — Резия Калныня — популярная латвийская актриса.

Творчество

Роли в театре

Валмиерский драматический театр 
 1962 — «Голубая рапсодия» Николая Погодина — Вавочка Маландина
 1962 — «Шутки сухой улицы» А. Лупанина — Нюша

Лиепайский государственный театр 

 1963 — «Весенние заморозки» Рудольфа Блауманиса — Лиена
 1963 — «Такая любовь» Павла Когоута — Лида Матисова
 1963 — «Три маленькие сестрички» Е. Ансона — Хелга
 1965 — «Индулис и Ария» Райниса — Визбулите
 1965 — «По дороге китов» Гунара Приеде — Инга
 1967 — «Любовь, джаз и чёрт» Юозаса Грушаса — Беатриче
 1968 — «Дуэль» М. Байджиева — Нази
 1968 — «Из подслащённой бутылки» Рудольфа Блауманиса — Мария
 1969 — «Антигона» Жана Ануя — Антигона
 1969 — «Обманщик» Карло Гольдони — Розаура
 1970 — «Три мушкетёра» по роману Александра Дюма-отца — Констанция Бонасьё
 1970 — «Спартак» Андрея Упита — Мирца
 1972 — «Любовь под вязами» Юджина О’Нила — Эбби
 1973 — «Роза Бернд» Герхарта Гауптмана — Роза Бернд

Латвийский Национальный театр 

 1976 — «Утиная охота» Александра Вампилова — Галина
 1977 — «Часы с кукушкой» Яниса Юрканса — Астра
 1979 — «Ученик дьявола» Джорджа Бернарда Шоу — Джудит Андерсон
 1982 — «В огне» Рудольфа Блауманиса — Хорст
 1983 — «Альберт» Хария Гулбиса — Марта
 1985 — «Оливер» Хария Гулбиса — Стефания
 1988 — «Строитель Сольнес» Генрика Ибсена — Алина
 1988 — «Индраны» Рудольфа Блауманиса — Густа
 1990 — «Спокойной ночи, мама!» М. Нормена — Телма
 1991 — «Священные чудовища» Жана Кокто — Эстер
 1994 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Бебене
 1995 — «Шальной барон Бундулс» Я. Зейболта — Аурика
 1996 — «Третье слово» Алехандро Касона — Анхелина
 1998 — «Рига» Аугуста Деглава — Хилдегарда
 2004 — «Сенсация» Эдварда Вульфа — Госпожа в голубом
 2008 — «Наследники песка» Лелде Стумбре — Каутене
 2008 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Марина Тимофеевна

Режиссёрские работы

Латвийский Национальный театр 
 1984 — «Освобождённая» С. Кристова

Фильмография 

  — Верба серая цветёт
  — Афера Цеплиса — Берта
  — Вей, ветерок!
  — Морские ворота — Лида
  — Ключи от рая — Мария Антоновна
  — Быть лишним — сестра Витерса
  — Подарки по телефону — Мирдза
  — Мужчина в расцвете лет — Ливия
  — Не будь этой девчонки…
  — Миллионы Ферфакса — Люси Даунтри
  — Вечерний вариант — Майга
  — Кража — Кэт
  — Моя семья — Зайга
  — Возвращение Баттерфляй — Креспи
  — Двойной капкан — Пуриня
  — Первоцвет
  — Генеральная репетиция — Орлая
  — Цена головы — миссис Гендерсон

Примечания

Ссылки 
 Фильмография актрисы на сайте kino-teatr.ru
 Хелга Данцберга на сайте Латвийского Национального театра

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола